Viuda silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Knautia arvensis; o
 El nombre común de la planta Scabiosa succisa.